Киселиха — железнодорожная станция Горьковской железной дороги Нижегородской области, находится на железнодорожной ветке Нижний Новгород — Киров, на границе двух поселков - Железнодорожный Борского района (по правую сторону при движении на Киров) и Кантаурово (по левую сторону при движении на Киров). Расположена в 20 км от Нижнего Новгорода, время движения до станции 24 минуты. Расстояние до Москвы - 460 км.

Примечания 

</center>

Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Нижегородской области